Километро Куатро има више значења:

 Километро Куатро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро Куатро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Куатро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Куатро (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику